Friedrichsberg (Berlijn) - buurt in Berlijn, Duitsland
 Friedrichsberg (Schleswig)  - wijk van Schleswig, Duitsland